La saison 2018-2019 de l'AS Monaco est la soixantième saison du club en première division du championnat de France, la sixième saison consécutive au sein de l'élite du football français. L'AS Monaco est alors vice-champion de France en titre et est ainsi qualifié pour la Ligue des champions.

Avant-saison

Amicaux

Transferts

Transferts estivaux

Transferts hivernaux

Compétitions

Trophée des champions 

L'édition 2018 du Trophée des champions est la  du Trophée des champions et se déroule le  au stade du centre sportif universitaire de Shenzhen en Chine. Il s'agit de la troisième édition disputée en Asie et la première édition disputée à Shenzhen.

Le match a opposé l'AS Monaco, au Paris Saint-Germain, champion en titre, et vainqueur de la Coupe de France. Il a été remporté par le Paris Saint-Germain sur le score de quatre buts à zéro.

Championnat 

La saison 2018-2019 de Ligue 1  est la quatre-vingt-unième édition du championnat de France de football et la dix-septième sous l'appellation « Ligue 1 ». La saison débute le  et se terminera le .

Aller

Retour

Classement

Coupe de France 

La coupe de France de football 2018-2019 est la  édition de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de football amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de football, qui l'organise conjointement avec les ligues régionales.

Coupe de la Ligue 

La coupe de la Ligue de football 2018-2019 est la  de la coupe de la Ligue de football française, organisée par la LFP.

La finale se déroulera au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq.

Ligue des Champions 

La Ligue des champions 2018-2019 est la  de la coupe d'Europe des clubs champions. 77 à 79 clubs européens de football devraient y participer.

Elle oppose les meilleurs clubs européens qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs la saison précédente.

La finale se déroulera à l'Estadio Metropolitano  en Espagne le <.

Phase de groupe 
Classement et résultats du groupe G de la Ligue des champions 2018-2019

Coefficient UEFA

Effectif et encadrement

Effectif professionnel 
Le premier tableau est l'effectif professionnel de l'AS Monaco. Le second recense les prêts effectués par le club lors de la saison 2018-2019.

Statistiques individuelles 
(Mise à jour le )

{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width="100%"
|+ style="font-size:115%;" |
! rowspan="2" width="30" |N°
! rowspan="2" width="30" |Nat.
! rowspan="2" width="180" |Nom
! colspan="5" |Championnat
! colspan="5" |Ligue des Champions
! colspan="5" |Coupe de France
! colspan="5" |Coupe de la Ligue
! colspan="5" |Trophée des Champions
! colspan="5" |Total
|- align="center"
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
|- bgcolor="#e0ffff"
| 25 ||||Glik
| 33 || 1 || 0 || 10 || 0
| 5 || 0 || 0 || 2 || 0
| 1 || 1 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 42 || 1 || 0 || 10 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 9 ||||Falcao
| 33 || 15 || 2 || 10 || 0
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 39 || 16 || 2 || 12 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 17 ||||Golovin
| 30 || 3 || 3 || 7 || 1
| 3 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 1 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 35 || 4 || 4 || 7 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 5 ||||Jemerson
| 25 || 0 || 1 || 8 || 1
| 5 || 0 || 0 || 1 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 35 || 0 || 1 || 9 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 19 ||||Sidibé
| 26 || 0 || 3 || 5 || 0
| 4 || 0 || 0 || 2 || 0
| 1 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 32 || 0 || 4 || 7 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 32 ||||B. Badiashile
| 20 || 1 || 1 || 4 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 30 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 8* ||||Tielemans
| 20 || 5 || 1 || 5 || 0
| 6 || 0 || 0 || 3 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 30 || 5 || 1 || 8 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 7 ||||Lopes
| 24 || 2 || 2 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 2 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 29 || 4 || 2 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 16 ||||Benaglio
| 23 || 0 || 0 || 2 || 0
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 29 || 0 || 0 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 39 ||||Henrichs
| 22 || 1 || 3 || 3 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 29 || 1 || 3 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 34 ||||Sylla
| 18 || 0 || 1 || 1 || 0
| 6 || 1 || 0 || 0 || 0
| 2 || 1 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 28 || 2 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 20 ||||Chadli
| 16 || 0 || 0 || 1 || 0
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 22 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 36 ||||Diop
| 13 || 0 || 0 || 1 || 0
| 4 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 22 || 0 || 0 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 4 ||||Aholou
| 17 || 0 || 1 || 2 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 21 || 0 || 1 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 2 ||||Ballo-Touré
| 18 || 0 || 3 || 4 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 20 || 0 || 0 || 5 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 15* ||||Aït Bennasser
| 13 || 0 || 2 || 2 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 18 || 0 || 2 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 29* ||||Grandsir
| 12 || 0 || 1 || 1 || 1
| 3 || 1 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 18 || 1 || 1 || 1 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 29 ||||Martins
| 16 || 4 || 2 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 17 || 4 || 2 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 1 ||||Subašić
| 14 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 17 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 11 ||||Carlos Vinícius
| 16 || 2 || 2 || 3 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 16 || 2 || 2 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 8 ||||Silva
| 15 || 0 || 0 || 5 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 15 || 0 || 0 || 5 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 44 ||||Fàbregas
| 13 || 1 || 0 || 2 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 15 || 1 || 0 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 24 ||||Raggi
| 6 || 0 || 0 || 1 || 1
| 4 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 11 || 0 || 0 || 2 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 28* ||||Pelé
| 8 || 0 || 1 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 11 || 0 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 10 ||||Jovetić
| 8 || 2 || 1 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 10 || 2 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 27 ||||Naldo
| 7 || 0 || 0 || 0 || 2
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 9 || 0 || 0 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 3* ||||Barreca
| 7 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 1 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 9 || 0 || 2 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 22 ||||Mboula
| 7 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 9 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 11* ||||Traoré
| 6 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 21 ||||Serrano
| 3 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 42 ||||Massengo
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 38 ||||Touré
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 6 ||||N'Doram
| 4 || 0 || 0 || 2 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 5 || 0 || 0 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 41 ||||Biancone
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 1 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 5 || 1 || 0 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 18 ||||Pierre-Gabriel
| 4 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 12 ||||Vainqueur
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 1
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 31 ||||Faivre
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 1 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 40* ||||L. Badiashile
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 23 ||||Pellegri
| 3 || 0 || 1 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 14 ||||N'Koudou
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 30 ||||Sy
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 35 ||||Isidor
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 43 ||||Thuram
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 13 ||||Geubbels
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 41 ||||Gouano
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 14* ||||Baldé
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 37 ||||Panzo
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 33 ||||Navarro
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 33 ||||Foster
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 40 ||||Hagège
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 30 ||||Henin
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
|}

* Joueurs partis en cours de saison

Effectif de l'équipe réserve 
!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center|

!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center|

!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center|

En gris, les sélections de joueurs internationaux chez les jeunes n'ayant jamais été appelés aux échelons supérieurs une fois l'âge limite dépassé.

Références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel de l'AS Monaco

Monaco
Monaco
Saison de l'AS Monaco
Sport à Monaco en 2018